Masson är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adine Masson (?), fransk tennisspelare
 André Masson (1896–1987), fransk konstnär
 Antoine Masson, flera personer
 Antoine Masson (konstnär) (1636–1700), fransk kopparstickare
 Antoine Masson (läkare) (1806-1860), fransk läkare
 Charles Masson (1880–1954), kanadensisk ishockeyspelare
 David Masson (1822–1907), skotsk lärd
 Didier Masson (1886–1950), fransk flygare 
 Francis Masson (1741–1805), skotsk botaniker
 Frédéric Masson (1847–1923), fransk historiker
 Henri Masson (1872–1963), fransk fäktare
 Michel Masson (1800–1883), fransk dramatiker 
 Olivier Masson (1922–1997), fransk klassisk filolog
 Paul Masson (1874–1945), fransk cyklist
 Philippe Masson (1928–2005), fransk historiker

Franska efternamn